Philo est l'apocope de philosophie. Le mot peut aussi faire référence à :

Patronyme 

 Phoebe Philo (née en 1973), styliste britannique ;
 William Philo (1882-1916), boxeur anglais ;
 Mark Philo (1984-2006), footballeur anglais.

Prénom 
 Philo Farnsworth (1906-1975), inventeur américain ;
 Philo McCullough (1893-1981), acteur américain ;
 Philo Vance, personnage de fiction ;
 Philo Hall (1865-1938), député américain ;
 Philo Wallace (né en 1970), joueur de cricket de la Barbade.

Cognomen 
 Lucius Veturius Philo, consul en -220 ;
 Lucius Veturius Philo (consul en -206), consul en -206 ;
 Caius Curtius Philo, consul en -445 ;
 Quintus Publilius Philo, consul à plusieurs reprises entre -339 et -315.

Toponymes 

Philo, une census-designated place de Californie ;
 Philo, un village de l'Illinois ;
 Philo, une ville de l'Ohio.

Œuvres 

 Philo, série télévisée catalane diffusée entre 2015 et 2018.

Voir aussi